

Persone 
 Pietro III Candiano (... – 959) – doge del Ducato di Venezia dal 942 al 959
 Pietro III (...-1032) – vescovo di Novara
 Pietro III di Aragona (1239-1285) – re di Aragona e di Valencia
 Pietro III del Portogallo (1717-1786) – re del Portogallo e dell'Algarve
 Pietro III di Russia (1728-1762) – zar di Russia
 Pietro III (...) – pontefice della chiesa cattolica palmariana